Stjepan I. steht für folgende Personen:

 Stjepan I. (Kroatien) (Stjepan I. Krešimirović; † 1058), König von Kroatien
 Stjepan I. Kotromanić (vor 1270–nach 1310), Ban von Bosnien 
 Stjepan I. Lacković († 1353), Ban von Kroatien, siehe Stephan I. Lackfi